Keizer, de hoogste vorstelijke titel
Keizer (Disney), een figuur uit de Disneyfilm Mulan
Keizer (Oregon), een plaats in de Verenigde Staten, in de staat Oregon
De Keizer, een tarotkaart uit de Grote Arcana
Cinema De Keizer, een dorpsbioscoop in het Belgische Lichtervelde

Nederlandse personen:
Keizer (rapper)
Bert Keizer, arts, filosoof en schrijver
Cees Keizer, voetballer
Gerrit Keizer, voetballer
Henry Keizer, politicus
Ilja Keizer-Laman, atlete
Jan Keizer, voetbalscheidsrechter
Jan Keizer, zanger
Jan Keizer (toetsenist)
Jolanda Keizer, atlete
Joop Keizer, triatleet en ultraloper
Joris Keizer, zwemmer
Piet Keizer, voetballer
Piet Keizer, zanger
Sanne Keizer, beachvolleybalster
Simon Keizer, zanger

vergelijkbare doorverwijspagina's 
Keiser
Keijzer